Kralice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kralice (Kralitz), Ortsteil von Chlístovice, Okres Kutná Hora
Kralice na Hané (Kralitz in der Hanna), Městys im Okres Prostějov
Kralice nad Oslavou (Kralitz), Gemeinde im Okres Třebíč